Glane steht für: 

 Glane (Bad Iburg), Stadtteil von Bad Iburg, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Glane (Losser), Ortsteil der Gemeinde Losser in der Provinz Overijssel, Niederlande
 Glane (Wildeshausen), Bauerschaft der Landgemeinde Wildeshausen, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen

 Glane (Ems), rechter Nebenfluss der Ems bei Hembergen, Stadt Emsdetten, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Glane (Vienne), rechter Nebenfluss der Vienne bei Saint-Junien, Département Haute-Vienne, Frankreich

Glâne steht für: 
 District de la Glâne oder Glanebezirk, Bezirk des Kantons Freiburg

 Glâne (Fluss), linker Nebenfluss der Saane bei Villars-sur-Glâne, District de la Sarine, Kanton Freiburg
 Petite Glâne, linker Nebenfluss der Broye bei Salavaux, Gemeinde Constantine, Distrikt Broye-Vully, Kanton Waadt mit Ursprung im Kanton Freiburg

Siehe auch:
 Glahn
 Glan